BMW X5 je luksuzni SUV (Sport Utility Vehicle) koji se u prodaji po prvi put pojavio 2000. godine, a baziran je na platformi tadašnje generacije BMW-a serije 5. X5 je ujedno bio i prvi terenac marke BMW.

X5 je trenutačno dostupan s tri benzinska i jednim dizelskim motorom. Ponudu benzinskih motora otvara 3-litreni šesterocilindraš s 231 KS, a dopunjuju dva osmocilindarska od kojih manji ima obujam od 4,4 litre i razvija snagu od 320 KS dok veći ima obujam od 4,8 litara i razvija snagu od 360 KS. Jedini dizelaš u ponudi ima šest cilindara i obujam od 3 litre, a razvija snagu od 218 KS.


Prva generacija (E53) 

Prva generacija, model E53 se proizvodio od 1999. godine do 2006. godine.

Druga generacija (E70) 

Druga generacija, model E70 se proizvodi od 2006. godine. 2010. godine je urađen facelift pa su motori zamijenjeni novima pa je i X5 dobio nove xDrivenazive modela, na primjer 4.8i model je zamijenjen 50i modelom. Za M verziju pogledajte BMW X5 M članak.

Vanjska poveznica 
 BMW Hrvatska 

 Luksuzni automobili
 Terenci
X5